Mützel steht für:
 Mützel (Genthin), einen Ortsteil der Stadt Genthin in Sachsen-Anhalt

Mützel ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav Mützel (1839–1893), deutscher Tiermaler und Zeichner
 Hans Mützel (1867–1928), deutscher Maler
 Heinrich Mützel (1797–1868), deutscher Maler
 Johann Mützel (1647–1717), deutscher Architekt
 Karin Mützel, deutsche Verlegerin, siehe Weka Group
 Sebastian Mützel (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Sophie Mützel, deutsche Soziologin
 Werner Mützel (1940–2018), deutscher Verleger, siehe Weka Group

Siehe auch:
 Mutzel